Турецкая Суперлига 2014/15 () — 57-й розыгрыш чемпионата Турции по футболу с момента его основания. Чемпионом стал клуб «Галатасарай», в рекордный 20-й раз.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика лиги на сайте Турецкой федерации футбола
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com

2014/2015
Турция
Спорт в Турции в 2014 году
Спорт в Турции в 2015 году